Ulnowo ist ein polnischer Ortsname:
 Ulnowo (Grunwald), Ort in der Gmina Grunwald, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Faulen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Ulnowo (Susz), Ort in der Gmina Susz, Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Faulen, Kreis Rosenberg, Ostpreußen